Витина се може односити на:

 Витина – градско насеље и седиште истоимене општине у Косовскопоморавском округу, КиМ, Србија
 Општина Витина, општина у Косовскопоморавском округу, КиМ, Србија
 Витина (Љубушки), сеоско насеље у општини Љубушки у Западнохерцеговачком кантону, Федерација БиХ, БиХ
 , сеоско насеље у општини Рудозем у Смољанској области, Бугарска